Constanza ist der Name folgender Städte:

 Constanza (Dominikanische Republik), eine Stadt in der Dominikanischen Republik
 Constanza (Georgien), eine Stadt in Georgien
 Constanța, eine Stadt in Rumänien

Constanza ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Constanza (1948–2013), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Constancia
 Constantia
 Constanze (Begriffsklärung)
 Costanza